Mohamed Ibrahim El-Sayed (n. 1998). lottatore egiziano
Mohamed El-Sayed (n. 1987), calciatore qatariota
Mohamed El-Sayed calciatore egiziano
Mohamed El-Sayed (n. 1981), hockeista su prato egiziano
Mohamed El-Sayed (n. 1924), canottiere egiziano
Mohamed El-Sayed (n. 2003), schermidore egiziano
Mohamed Hafez El-Sayed (n. 1963), sollevatore egiziano
Mohamed El Sayed (n. 1973), pugile egiziano